Nakonde steht für:

 Nakonde (Sambia), Ort im Distrikt Nakonde, Provinz Muchinga, Sambia
 Nakonde (Distrikt), Distrikt in der Provinz Muchinga, Sambia